Durağan (district), een Turks district in de provincie Sinop
 Durağan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Durağan